Le noble art est l'art de la boxe anglaise. 
 Noble Art (film) est un film documentaire français de Pascal Deux sur le monde de la boxe.
 Noble art (chanson) est une chanson du groupe français IAM en collaboration avec les rappeurs américains Method Man et Redman.